Лишњице могу бити:

 Лишњице (Мост), насељено мјесто у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република
 Лишњице (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лишњице (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република
 Лишњице (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република